Die 38. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 3. August bis zum 11. August 1935 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Gottfried von Cramm gewann zum vierten Mal in Folge den Titel im Herreneinzel im Finale gegen den Ungarn Ottó Szigeti. Die weiteren Halbfinalisten waren Hans Denker und Henner Henkel, die gemeinsam das Doppel gewannen. Henkel gewann auch das Mixed an der Seite von Cilly Aussem, die zum letzten Mal in Hamburg antrat. Das Einzelfinale verlor Aussem gegen Hilde Sperling, die zum dritten Mal in Folge siegreich blieb. Das Damendoppel gewannen die Niederländerin Madzy Rollin Couquerque und Änne Schneider.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 Tennis und Golf, alleiniges amtliches Organ des Fachamts Tennis im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen und des Deutschen Tennis-Bundes e.V., 12. Jahrgang (1935), Nr. 22–24

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1935